Amerikai Egyesült Államok
 Rockdale (Illinois)
 Rockdale (Indiana)
 Rockdale (Kentucky)
 Rockdale (Fallston, Maryland)
 Rockdale (New York)
 Rockdale (Pennsylvania)
 Rockdale (Texas)
 Rockdale (Washington)
 Rockdale (Wisconsin)
 Rockdale megye, Georgia

 Ausztrália
 Rockdale (Új-Dél-Wales)

 Egyesült Királyság
 Rockdale (Tyrone)